Архангельский район

 Архангельский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Башкортостане
 Архангельский район — административно-территориальная единица в составе Северного края и Архангельской области, существовавшая в 1929—1930 и 1952—1955 годах
 Архангельский район — административно-территориальная единица в Центрально-Чернозёмной и Воронежской областях РСФСР, существовавшая 1928—1963 годах
 Архангельский район — административно-территориальная единица в Азово-Черноморском и Краснодарском краях, существовавшая 1934—1953 годах
 Архангельский район — существовал в 1924—1929 и 1935—1953 годах, Ставропольский край